ostrów – rodzaj wyspy rzecznej otoczonej ramionami cieku

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Ostrów – część miasta Gdańsk
 Ostrów – część miasta Ostróda
 Ostrów – część miasta Pasym
 Ostrów – część miasta Wieleń

Miejscowości na Ukrainie 
 Ostrów (rejon buski)
 Ostrów – wieś, obwód iwanofrankiwski, rejon halicki
 Ostrów – wieś, obwód lwowski, rejon sokalski
 Ostrów  – wieś, obwód rówieński, rejon dubieński
 Ostrów (rejon mikołajowski)
 Ostrów  – wieś, obwód rówieński, rejon radziwiłłowski
 Ostrów (rejon samborski)
 Ostrów – wieś, obwód rówieński, rejon włodzimierzecki
 Ostrów – wieś, obwód tarnopolski, rejon tarnopolski, nad Seretem na przedmieściach Tarnopola
 Ostrów – wieś, obwód wołyński, rejon kiwerecki
 Ostrów – wieś, obwód wołyński, rejon rożyszczeński
 Ostrów – wieś w rejonie rokytniańskim obwodu kijowskiego

Miejscowość w Rosji 
 Ostrów (Rosja) – miasto w Rosji

Miejscowości na Białorusi 
 Ostrów – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Stanisławowo.
 Ostrów – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Powiacie.
 Ostrów – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Jazno.
 Ostrów – chutor w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Nowy Pohost.
 Ostrów – agromiasteczko w obwodzie brzeskim, w rejonie hancewickim, w sielsowiecie Nacz
 Ostrów – agromiasteczko w obwodzie brzeskim, w rejonie lachowickim, w sielsowiecie Ostrów
 Ostrów – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie pińskim, w sielsowiecie Łasick
 Ostrów – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie stolińskim, w sielsowiecie Struga
 Ostrów – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie mostowskim, w sielsowiecie Gudziewicze
 Ostrów – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Psuja
 Ostrów – dawny folwark w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeckim, w sielsowiecie Gródek.
 Ostrów – dawny zaścianek w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeckim, w sielsowiecie Gródek.
 Ostrów – dawna leśniczówka w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeckim, w sielsowiecie Gródek.

Inne 
 Ostrów – jezioro położone w Dolinie Drwęcy na wschodnim krańcu miasta Brodnica w województwie kujawsko-pomorskim
 Ostrów – jezioro w Puszczy Piaskowej na Pojezierzu Myśliborskim, w woj. zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Chojna
 Ostrów – nieofic. kolonia wsi Rzepiczna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Tuchola
 Ostrów – przystanek kolejowy w Ostrowie, w rejonie sokalskim, w obwodzie lwowskim, na Ukrainie

Zobacz też

Linki zewnętrzne